Список переможців Відкритого чемпіонату США з тенісу серед чоловіків.

Списки персоналій США

США